Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Джим Кур'є.

У фіналі Стефан Едберг здолав Джима Кур'є з рахунком 6–2, 6–4, 6–0.

Помітні події 
 Перший номер посіву і чемпіон 1989 року Борис Беккер у третьому колі поступився Паулеві Хархейсу.
 Тогорічний фаворит Андре Агассі в першому колі програв Аарону Крікстейну.
 П'ятиразовий чемпіон 39-річний Джиммі Коннорс розпочав турнір як вайлдкард і зумів дістатися півфіналу, де його переміг Джим Кур'є.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1991 US Open Men's Singles draw

1991 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу